Куба́ () — село в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики.

Образует муниципальное образование «сельское поселение Куба», как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Селение расположено в северо-западной части Баксанского района, на правом берегу реки Малка. Находится в 28 км к северо-западу от районного центра Баксан и в 57 км от города Нальчик.

Общая площадь территории сельского поселения составляет — 70,24 км2.

Граничит с землями населённых пунктов: Псыхурей на востоке, Куба-Таба на юге, Малка на юго-западе и на севере на противоположном берегу реки, со станицей Марьинская Ставропольского края.

Населённый пункт расположен в предгорной зоне республики. Рельеф в основном представляет собой возвышенную холмистую местность изрезанную балками. Средние высоты на территории села составляют 492 метра над уровнем моря.

Гидрографическая сеть в основном представлена рекой Малка, а также малыми ручьями и оросительными каналами.

Климат влажный умеренный с тёплым летом и прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +9,2°С, и колеблется от средних +21,5°С в июле, до средних -3,0°С в январе. Среднегодовое количество осадков составляет около 650 мм. Большая часть осадков выпадет в период с апреля по июнь. К северо-западу от села находится противоградовый отряд.

История 
Село на своём нынешнем месте предположительно было основано в 1744 году. Первоначально аул был расположен у восточной подошвы горы Машук, в районе современного Пятигорска, откуда они были вытеснены наступавшими и усиливавшимися в районе Пятигорья царскими войсками, которые строили свои укреплённые военные линии и крепости через кабардинские земли.

Вследствие этого, аулы князя Магомеда Атажукина от подножии Машука переселилась на берег реки Куркужин, в 9 км к югу от современного расположения села. По архивным материалам в 1744 году на берегу реки Куркужин было расположено восемь аулов князя Магомеда Атажукина. Оттуда один из сыновей князья — Хасанбий Атажукин, со своими людьми переселился на правый берег реки Малка.

В 1862 году в ауле насчитывалось 54 двора с численностью населения в 580 человек.

В 1865 году из местности Фандуко (), находившегося под горой Афэ (недалеко от современного села Лечинкай), к поселению Атажукина переселился аул дворян Агубековых ().

В 1867 году в ходе земельной реформы Кабарды и программы по укрупнению кабардинских аулов, Агубеково было присоединено к аулу Хасанбия Атажукина. Объединённое селение получило официальное название — Атажукино III. Однако, местные жители, до сих пор верхнюю часть села продолжают называть  — Агубеково (Агубэчей), а нижняя часть селения — Атажукино (ХьэтIэхъущыкуъей).

В 1920 году с окончательным установлением советской власти в Кабарде, решением ревкома Нальчикского округа, Атажукино III как и другие кабардинские селения было переименовано, из-за присутствия в их названиях княжеских и дворянских фамилий. В результате село получило новое название — Куба, по названию горы расположенной к юго-западу от села.

Во время Великой Отечественной войны, село несколько месяцев было оккупировано немецкими войсками. Между селом и станицей Марьинская действовали партизанские отряды.

С 1939 по 1956 года являлся административным центром Кубинского района Кабардино-Балкарской АССР.

В 1992 году Кубинский сельсовет был реорганизован и преобразован в Кубинскую сельскую администрацию. В 2005 году Кубинская сельская администрация была преобразована в муниципальное образование, со статусом сельского поселения.

Этимология 
Название села в переводе с кабардинского языка означает — «много балок», от къуэ — «балка, долина» и бэ — «много». Вероятнее всего гора (от которой село получило своё современное название) получила подобное название из-за того, что у массива имеется множество понижений и представляет собой сильно расчленённую возвышенность.

По другой версии, название возможно происходит от заимствованного в кабардинском языке арабского слова — къуба́, что в переводе означает — «купол».

Население 

Плотность —  чел./км2

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Местное самоуправление 
Администрация сельского поселения Куба — село Куба, ул. Надречная, 188.

Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Исполнительно-распорядительный орган — Местная администрация сельского поселения Куба. Состоит из 9 человек.
 Глава администрации сельского поселения — Шуков Хасан Лёлевич.
 Представительный орган — Совет местного самоуправления сельского поселения Куба. Состоит из 15 депутатов, избираемых на 5 лет.
 Председатель Совета местного самоуправления сельского поселения — Шуков Хасан Лёлевич.

Образование 
 МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 — ул. Калмыкова, 165.
 МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 — ул. Комсомольская, 104.
 МДОУ Начальная школа Детский сад «Насып» — ул. Надречная, 107.
 МКУ Спортивная школа № 3 — ул. Надречная, 188 «а».

Здравоохранение 
 Участковая больница — ул. Шукова, 152.

Культура 
 МКУ Сельский Дом Культуры — ул. Комсомольская, 208.
 Физкультурно-оздоровительный комплекс

Общественно-политические организации:
 Адыгэ Хасэ
 Совет Старейшин и др.

Ислам 
В селе действуют две мечети:
 Верхняя мечеть «Агубэчей» — ул. Калмыкова, 74.
 Нижняя мечеть «ХьэтIэхъущыкуъей» — ул. Комсомольская, 188.

Экономика 
На территории сельского поселения наибольшее развитие получило садоводство. В частности выращивание горных сортов яблонь и груш.

Улицы 
На территории села зарегистрировано 5 улиц:

Известные жители 
Родившиеся в Кубе:
 Атажукин Кази Мусабиевич — издатель первых книг полностью написанных на кабардино-черкесском языке (на основе арабского письма).
 Калмыков Бетал Эдыкович — один из руководителей борьбы горцев за Советскую власть на Северном Кавказе, советский государственный и партийный деятель.
 Шуков Тута Гучевич — один из руководителей борьбы горцев за Советскую власть на Северном Кавказе, советский государственный и партийный деятель.
 Кармов Исхак Махмудович — народный просветитель, учитель Нальчикской окружной горской школы.
 Тхакумачев Амдулах Мажидович — лётчик, герой Великой Отечественной войны.

Ссылки 
 Официальный сайт сельского поселения Куба

Примечания 

Населённые пункты Баксанского района
Муниципальные образования Баксанского района
Сельские поселения Кабардино-Балкарии
Бывшие районные центры Кабардино-Балкарии